Leontiskos war der Name folgender Personen:

 Leontiskos (Sohn Ptolemaios’ I.), Sohn des Diadochen und ägyptischen Königs Ptolemaios I. und der Thaïs
 Leontiskos aus Messana, griechischer Pankratist (Ringer), Olympiasieger
 Leontiskos (Maler), griechischer Maler (3. Jahrhundert v. Chr.)